Недвига Григорій Миколайович (1947—2012) — народний депутат Верховної Ради України ІІ скликання, голова Вільної профспілки залізничників.
 Недвига Микола Васильович — кандидат сільськогосподарських наук, професор, академік Міжнародної академії аграрної освіти, кавалер ордена «За заслуги».
 Недвига Юрій Дмитрович (* 1961) — полковник ФСБ РФ, Герой Російської Федерації.
 Недвига Лариса Володимирівна (* 1960) — радянська веслувальниця.

Примітки